Catino (o bacile) – recipiente o vaso in forma rotonda e concava
Catino – frazione di Poggio Catino, in provincia di Rieti
Catino (o Santo Spirito) – quartiere di Bari
Catino absidale – elemento architettonico
Enziteto Catino – stazione ferroviaria di Bari